Ashton kan verwijzen naar de volgende personen:
Catherine Ashton, in 2009 benoemd tot eerste hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid
Ashton Kutcher

Ashton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in het Verenigd Koninkrijk:
Ashton under Hill, een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Worcestershire
Ashton (Devon), een civil parish in het Engelse graafschap Devon
Ashton (East Northamptonshire), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Northamptonshire
Ashton (South Northamptonshire), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Northamptonshire

Ashton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ashton (Idaho)
Ashton (Illinois)
Ashton (Iowa)
Ashton (Nebraska)
Ashton (South Dakota)

Ashton kan verwijzen naar de volgende plaats in Zuid-Afrika:
Ashton (Zuid-Afrika)